gradska loža
Gradska loža u Trogiru
Gradska loža u Cresu
Gradska loža u Senju
Gradska loža u Svetom Lovreču Pazenatičkom
Gradska loža u Svetvinčentu
Gradska loža u Zadru
Gradska loža u Hvaru
Gradska loža u Kastvu
Gradska loža u Ledenicama
Gradska loža u Motovunu